Le pont bleu peut faire référence à différents ponts dont : 
 Pont bleu (Blauwbrug), pont routier à Amsterdam, au Pays-Bas ; 
 Pont Bleu (Sinij most), pont routier à Saint-Pétersbourg en Russie.

Voir aussi 
 
 
 
 
Bleu